Cobia (Fiji), een eiland van Fiji
 Cobia (Roemenië), een gemeente in Roemenië
Zie ook:
 Cobia's, een familie van straalvinnige vissen